Zenepalota jelentheti a következőket:

 Zenepalota, miskolci épület
 Yuefu, kínai irodalmi műfaj